Плопи има више значења:

 Плопи (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Плопи (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Плопи (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Плопи (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Плопи (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Плопи (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Плопи (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији